Der Begriff Suprematismus (von altlateinisch supremus, „der Höchste“) steht für:
 die Stilrichtung des Suprematismus
 Suprematie, Vorherrschaft
 eine Weltauffassung, die davon ausgeht, dass eine menschliche „Rasse“ anderen „Rassen“ überlegen sei, siehe White Supremacy und Black Supremacy